Nippoldt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Nippoldt (1874–1936), deutscher Wissenschaftler
 Astrid Nippoldt (* 1973), deutsche Medienkünstlerin und Illustratorin
 Christine Nippoldt (* 1979), deutsche Illustratorin
 Robert Nippoldt (* 1977), deutscher Grafiker, Illustrator und Buchkünstler